Las Escobas kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Las Escobas, Guanajuato, Dolores Hidalgo, 
 Las Escobas, Michoacán de Ocampo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar